Усадьба Цурикова — Нарышкиных — комплекс исторических зданий в Москве, построенный в конце XVIII — начале XIX века. Объект культурного наследия федерального значения. Расположена на Гоголевском бульваре, дом 10, строения 1, 2, 8.

История 
Комплекс зданий усадьбы в основном построен к 1790-м гг. Центральный дом выстроен на осове палат XVII века. Включён в альбомы Матвея Казакова под именем дома Цурикова. Во время московского пожара 1812 года дом пострадал, был перестроен при восстановлении. В 1820-х гг. усадьбой владел декабрист М. М. Нарышкин. Во второй половине XIX дом находился во владении Удельного ведомства, в нём бывали, в частности, И. С. Тургенев, А. А. Фет, А. Н. Островский, А. Г. Рубинштейн. В XX веке в доме размещался Союз художников СССР. В XXI веке в усадьбе разместилась одна из площадок Московского музея современного искусства.

Архитектура 
Фасад центрального дома (строение 1) оформлен коринфским портиком, центральными арочными окнами, украшен лепниной. Сохранились сводчатые подвалы XVII века, планировка наземных этажей и оформление вестибюля, относящиеся к концу XVIII — началу XIX века. Южнее главного дома находится двухэтажный флигель (строение 2), фасад которого расчленяют крупные пилястры тосканского ордера. Позади него — небольшой флигель строгого оформления (строение 4). Сохранилась каменная ограда между главным домом и флигелем, оформленная глухими арочными нишами. Наполовину утрачен служебный корпус позади главного дома, имевший полуциркульную форму.

Примечания

Литература

Ссылки 
Федеральные объекты культурного наследия в Москве
Здания и сооружения Гоголевского бульвара